Список картин Винсента Ван Гога представляет собой неполный список картин нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890). Будучи недооценённым при жизни, он приобрёл славу после смерти. Согласно легенде, Ван Гог продал только одну картину «Красный виноградник», приобретённую за 400 франков художницей и коллекционером Анной Бош. Ныне он широко известен как один из величайших художников в истории, внёсший важный вклад в основы современного искусства. Ван Гог начал писать картины лишь на исходе третьего десятка своей жизни, а большинство своих самых известных работ он создал в последние два года своей жизни. Ему принадлежит авторство более 2000 произведений искусства, в том числе около 900 картин и 1100 рисунков и эскизов. В 2013 году картина «Закат в Монмажуре» стала первой с 1928 года полноразмерной картиной, подтверждённой как принадлежащая кисти Ван Гога.

Ныне множество его работ, включая его многочисленные автопортреты, пейзажи, портреты и подсолнухи, являются одними из самых узнаваемых и дорогих произведений искусства в мире. 30 марта 1987 года «Ирисы» были проданы на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 53,9 млн долларов США. 15 мая 1990 года его «Портрет доктора Гаше» был продан на Christie’s за 82,5 млн долларов, став самой дорогой картиной. Этот рекорд был побит лишь в 2004 году, когда картина Пикассо «Мальчик с трубкой» была продана за 104 млн долларов.

Наиболее крупная коллекция работ художника хранится в Музее Ван Гога в Амстердаме, посвящённом творчеству Ван Гога и его современников. Ещё одним внушительным собранием работ Ван Гога обладает Музей Крёллер-Мюллер в Оттерло (Нидерланды).

Работы Ван Гога распределены в хронологической последовательности и в соответствии с каталожными номерами. Точная датировка произведений Ван Гога зачастую вызывает трудности. Нумерация каталога Яна Хюлскера, как правило, наиболее точно соответствует хронологии создания работ.

Картины 
Все работы, перечисленные здесь, написаны маслом на холсте, если не указано иное.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 The Vincent van Gogh Gallery. The Paintings: A-Z Listings. Retrieved 11 August 2006.
 Van Gogh Virtual Museum. Museum Painting List. Retrieved 11 August 2006.

Ван Гог